Željevo est un toponyme qui peut désigner :

Željevo, un village situé dans la municipalité de Foča et dans la République serbe de Bosnie ;
Željevo, un village situé sur le territoire de la Ville de Trebinje et dans la République serbe de Bosnie ;

Željevo, un village situé dans la municipalité de Svrljig, district de Nišava.